Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Royalist :

le , une goélette de 14 canons achetée en 1797 ;
le , un navire de 4 canons acheté en 1798 ;
le , un brig sloop de 18 canons lancé en 1807 et vendu en 1819 ;
le , un brig sloop de classe Cherokee lancé en 1823 et vendu en 1838 ; 
le , ex-Mary Gordon, acheté à la Chine en 1841 et échoué en 1856 ;
le , un sloop lancé en 1861 et démoli en 1875 ;
le , une corvette lancée en 1883 et démantelée en 1950 ;
le , un croiseur léger de classe Arethusa lancé en 1915 et démoli en 1922 ;
le HMS Royalist (1929), un sous-marin commandé en  et annulé en juillet.
la , un croiseur léger de classe Dido lancé en 1942 et démoli en 1968.

Royalist